Юрий Черепанов:
 Черепанов, Юрий Александрович (род. 1937) — советский журналист, театральный и кинокритик.
 Черепанов, Юрий Андреевич (1922—2016) — советский и российский художник-карикатурист, заслуженный художник России.
 Черепанов, Юрий Леонидович (1950—2016) — советский и российский тренер по боксу, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР.